Gerolsteiner - nazwa wody mineralnej
 Gerolsteiner Brunnen – producent wody mineralnej Gerolsteiner

Zobacz też:
 Gerolstein
 Team Gerolsteiner – niemiecka drużyna kolarska